Kleingeschwenda bezeichnet folgende Orte:

 Kleingeschwenda (Leutenberg), einen Ortsteil der Stadt Leutenberg, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Kleingeschwenda (Saalfeld), einen Ortsteil der Stadt Saalfeld/Saale, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen